Michel Weber, né le  à Bruxelles, est un philosophe belge.

Ses travaux portent notamment sur la philosophie d’Alfred North Whitehead (1861-1947).

Biographie 

Michel Weber a étudié les sciences économiques appliquées aux Facultés universitaires Saint-Louis (candidat ingénieur commercial, 1986) et la philosophie à l’université de Louvain (licencié en philosophie, 1991 ; docteur en philosophie, 1997). Son mémoire de licence, écrit sous la direction de Jean Ladrière, portait sur Le concept philosophique de finalité et le statut épistémologique du principe anthropique. En 1993–1995, il est Visiting scholar au Center for Process Studies de la Claremont School of Theology et à la Claremont Graduate University, Claremont, Californie (États-Unis). Il y suit l’enseignement de troisième cycle de John B. Cobb, Jr. et de David Ray Griffin. En 1997, il soutient sa thèse doctorale, rédigée sous la direction de Marcel Crabbé : Intuition pré-systématique et intuition ontologique chez Alfred North Whitehead. Euristique du pancréativisme de l’époque de Harvard. Il s'agissait d'interpréter l'ontologie de Harvard comme un pancréativisme, pas comme un panexpérientialisme (D. R. Griffin) ou un panenthéisme (Ch. Hartshorne) et encore moins comme un panthéisme.

De 1997 à 2002 il est membre coopté au Centre de Logique de l’Institut supérieur de Philosophie (Université de Louvain). En 2001–2002 il est chargé de cours à l’École européenne Bruxellensis II (philosophie, Anglophone Section, 6th and 7th years). De 2002 à 2007, il est collaborateur scientifique au Centre d’anthropologie philosophique de l’Institut supérieur de Philosophie (Université de Louvain). En 2000, son mémoire La dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead. Sensation pure, pancréativité et onto-logisme est couronné par la Classe des Lettres de l’Académie Royale de Belgique. [Voir Jean Ladrière, Marc Richir, Jacques Taminiaux, « Rapports des Commissaires », Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, , Tome XI, Bruxelles, 2000, pp. 122-126.] 

En 2000, M. Weber crée, avec le soutien de François Beets et de Paul Gochet (Université de Liège), les « Chromatiques whiteheadiennes » et le « Whitehead Psychology Nexus », deux sociétés savantes visant à fédérer les recherches sur les différents aspects, nuances et implications de la pensée de A. N. Whitehead. En 2001, il crée le « European William James Project » avec Jack Barbalet (University of Leicester), Jaime Nubiola (Universidad de Navarra) et le regretté Timothy L. S. Sprigge (Emeritus Edinburgh). En 2002, il crée les séminaires de recherche « Chromatiques whiteheadiennes » en collaboration avec l'équipe « Philosophies de l'expérience » du Département de philosophie de l'Université de Nantes et le Centre d'Études sur le Pragmatisme et la Philosophie Analytique (CEPPA — rebaptisé depuis EXeCO) de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne-École Doctorale. Depuis 2004, il dirige chez Ontos Verlag (Frankfurt) la collection « Chromatiques whiteheadiennes » et codirige, également chez Ontos Verlag, la collection « Process Thought » (avec Nicholas Rescher (Pittsburgh) et Johanna Seibt (Aarhus & Konstanz) ; Advisory Board : Mark Bickhard (Lehigh), Jaime Nubiola (Navarra) et Roberto Poli (Trento)).

Depuis 2005, il coédite le Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process aux Presses universitaires de Louvain : d’abord avec Diane d'Eprémesnil (Louvain), puis avec Pierfrancesco Basile (Universität Bern), enfin avec Ronny Desmet (Vrije Universiteit Brussel).

En 2006, il fonde le Centre de philosophie pratique « Chromatiques whiteheadiennes » Association sans but lucratif (Moniteur belge 08/11/2006). Le Centre fédère les trois réseaux susmentionnés (« Chromatiques whiteheadiennes », « Whitehead Psychology Nexus » et « European William James Project ») et donne une assise légale à deux nouvelles synergies : d’une part, les publications scientifiques réalisées sous le label « Les Éditions Chromatika » ; et d’autre part, l’ouverture à Bruxelles du premier cabinet philosophique francophone de Belgique. Peu connu en francophonie, l’entretien ou la « pratique » philosophique — on dira également « praxis philosophique » — est une activité qui plonge ses racines dans l’héritage socratique. Faire l’épreuve de la philosophie, c’est se soumettre à l’exigence de la vie authentique, telle qu’elle pilote un type particulier de dialogue : le dialogue maïeutique, celui qui accouche les âmes. On peut montrer en deux temps ce qui fait sa spécificité indépendamment des disciplines existant déjà dans le domaine de la santé mentale. D’une part, la vision praxique est holistique (le visiteur est accueilli dans son opacité, pas éclairé par un système arbitraire) et hygiénique (le visiteur est considéré comme un individu qui se sait sain, pas comme un patient qui se croit malade) ; d’autre part, l’efficacité praxique est principalement le fruit d’une écoute inconditionnelle exploitant le sens commun du visiteur avant de proposer une récapitulation qui se veut à la fois mobilisatrice et ressourçante.

Depuis 2007, il est Membre du « Contemporary ontological visions » network of the Institute for philosophical research of the Bulgarian Academy of Sciences.

En 2008–2009, il est professeur invité à la New Bulgarian University, Department of Cognitive Science and Psychology & Department of Philosophy and Sociology. En 2008–2009, il s'est formé à l'hypnothérapie du trauma avec Gérald Brassine (Institut Milton Erickson, Bruxelles).

Il a organisé en  et en , à la Fondation Biermans Lapôtre (Cité universitaire, Paris), une université d'été (« Applied Process Metaphysics Summer Institute ») visant à introduire à toutes les facettes de la philosophie du dernier Whitehead.

Le cabinet philosophique a intégré le centre Tonaki (anciennement Kinos, LLN) en . M. Weber est aussi Adjunct Professor, Department of Educational Foundations, University of Saskatchewan.

Il critique l'analyse dominante sur les attentats du 11 septembre 2001, se basant sur le conformisme et 1984 de George Orwell.

En 2020, il évoque ce même roman pour analyser la crise du Covid-19 dans son ouvrage Covid-19(84) ou La vérité (politique) du mensonge sanitaire : un fascisme numérique.

Bibliographie (Publications scientifiques)

Monographies 

 La Dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead : sensation pure, pancréativité et contiguïsme. Préface de Jean Ladrière. Mémoire couronné par la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie Royale de Belgique, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2005 .
  Whitehead’s Pancreativism. The Basics. Foreword by Nicholas Rescher, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2006 .
 L’Épreuve de la philosophie. Essai sur les fondements de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008 .
 Éduquer (à) l’anarchie. Essai sur les conséquences de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008 .
 (avec Jean-Claude Dumoncel), Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 .
 Whitehead's Pancreativism. Jamesian Applications, Frankfurt / Paris, ontos verlag, 2011 .
 Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2011 .
 De quelle révolution avons-nous besoin ?, Paris, Éditions Sang de la Terre, 2013 .
 Ethnopsychiatrie et syntonie. Contexte philosophique et applications cliniques, La-Neuville-uux-Joûtes, Jacques Flament Éditions, 2015. 
 Petite philosophie de l’Art Royal. Analyse de l’alchimie franc-maçonne, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2015. 
 The Political Vindication of Radical Empiricism. With Application to the Global Systemic Crisis, Claremont, Ca., Process Century Press, 2016. 
 Pouvoir, sexe et climat. Biopolitique et création littéraire chez G. R. R. Martin, Avion, Éditions du Cénacle de France, 2017. 
 Pythagore juste et parfait. Philosophie ou ésotérisme ?, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2018. 
 Contre le totalitarisme transhumaniste : les enseignements philosophiques du sens commun, Limoges, FYP éditions, 2018. 
(avec Laureline Kergueris), Thérapie psychocorporelle et massage ayurvédiques — Théorie et pratique de l’événement, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2020. 
(avec Frédéric Sanssens, Philosopher, guérir et sanctifier. Dialogues sur la voie druidique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2020. 
Michel Weber, Covid-19(84) ou La vérité (politique) du mensonge sanitaire : le fascisme numérique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2020. (978-2-930517-68-1)
Michel Weber, Féminisme épidermique et utopie viscérale. Signes, symboles, et archétypes, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2020. (978-2-930517-72-8)
Michel Weber, Pouvoir de la décroissance et décroissance du pouvoir. Penser le totalitarisme sanitaire, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2021 
Michel Weber, Théorie et pratique du collectivisme oligarchique. Le complot de la Grande Réinitialisation n’aura pas lieu, 2021 
Michel Weber, Éléments de routine ayurvédique. Autonomie, rituel et ascèse, Les Éditions Chromatika, 2021. 
Michel Weber, Anarchie, gnose et sagesse. Essai typologique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2021. (ISBN 978-2-930517-84-1)
Michel Weber, The Threefold Root of Temporality. Elements of Whiteheadian Organic Metaphysics, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2021. (ISBN 978-2-930517-76-6)
Michel Weber, La Liberté est la première des sécurités. Plaidoyer psychothérapeutique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2021. (ISBN 978-2-930517-86-5)
 Michel Weber, Covid-19(84) ou La vérité (politique) du mensonge sanitaire : un fascisme numérique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2022. (ISBN 978-2-930517-68-1)

Traduction 
 Nicholas Rescher, Essais sur les fondements de l'ontologie du procès. Traduit de l’anglais et préfacé par Michel Weber. Traduction relue par l’auteur, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 .

Contributions à un dictionnaire ou à une encyclopédie 
 Alfred North Whitehead (1861–1947) », in Mander, W. J. and Sell, A. P. F. (Senior Editors), Dictionary of Nineteenth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2002, Vol. II, pp. 1236-1241.
 Alfred North Whitehead (1861–1947) », in Brown, Stuart (General Editor), Dictionary of Twentieth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2005, Vol. II, pp. 1116-1120.
 Alfred North Whitehead (1861–1947) », in Anthony Grayling, and Andrew Pyle (eds.), Continuum Encyclopedia of British Philosophy, Bristol, Thoemmes Press, 2006, Vol. IV, pp. 3419-3422.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en août 1963
Philosophe belge du XXe siècle
Philosophe belge du XXIe siècle